Otok je lahko:

 otok = kopno, popolnoma obdano z vodo (geografski pojav; glej sezname otokov)

Otok je lahko ime več naselij in (dejanskih) otokov (Otok kot toponim); toponim se pojavlja na slovenskem in hrvaškem govornem območju.

v Sloveniji 
 Otok – vas v Občini Cerknica
 Otok – vas v Občini Metlika
 Otok – mestni predel Celja
 Otok – predel vasi Drama, kjer se je nekoč nahajal trg Gutenwerth
Spodnji Otok in Zgornji Otok (Werd), naselji - vasi v Občini Radovljica
Veliki otok in Mali otok – vasi pri Postojni
 Blejski otok (na Blejskem jezeru)
 Mariborski otok (na Dravi)
 Otok ljubezni (na Muri)
 glej tudi: 
 Otoče- naselje v Občini Radovljica.
 Otočec – otok in grad Otočec na Krki ter istoimenska vas v bližini
 tudi Izola (originalno italijansko: Isola d'Istria) je po pomenu imena (istrski) "otok"
 seznam otokov v Sloveniji

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem
 Otok, nem. Maria Wörth, občina Otok ob Vrbskem jezeru, naselje na polotoku ob Vrbskem jezeru (nekdanji otok)
dva jezerska oto(č)ka na Vrbskem jezeru:
Kačji otok (Schlangeninsel, tudi Blumeninsel ali Otok rož) in 
Kapucinski otok (Kapuzinerinsel) 
 Otok na Baškem jezeru, nem. Faaker See Insel (jezerski otok z nekaj objekti)
 Otoče – Celovec

toponim na Hrvaškem 
 Otok, Prelog
 Otok, Slivno
 Otok, Splitsko-dalmatinska županija (Občina Otok/Otok Dalmatinski)
 Otok, Vukovarsko-sremska županija
 Otok Dalmatinski
 Otok na Dobri
 Otok Nartski
 Otok Oštarijski
 Otok Svibovski
 Otok Virje
Samoborski Otok
Vratno Otok
glej tudi:
 Seznam hrvaških otokov
Otočac

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja na Hrvaškem